Городские ворота ( (в русской транскрипции — «Штадттор»)) — офисное высотное здание в районе Унтербильк города Дюссельдорф — столицы федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, построенное в стиле модернизма по проекту архитектора Карла-Хайца Петцинки в 1992—1998 годах. Здание находится рядом с Дюссельдорфской гаванью в непосредственной близости от ландтага Северного Рейна-Вестфалии и телевизионной башни Rheinturm.

В здании располагаются резиденция премьер-министра федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, Государственная канцелярия (нем.) Северного Рейна-Вестфалии и офисный центр. Также «Городские ворота» являются главным южным въездом в Рейнский тоннель.

Здание длиной 68 м и высотой 72,55 м имеет 20 надземных этажей. В план здание представляет собой параллелограмм. Главная отличительная особенность здания — это центральный зал высотой примерно 65 м, который с двух сторон обрамляется офисными помещениями. Здание визуально представляет собой ворота или аттик, что и обусловило его имя — «Городские ворота». Архитектурно Городские ворота напоминают Большую арку Дефанс в Париже, однако, в отличие от последней не имеют сквозного пролёта.

В городских воротах примерно 27 000 м² офисных площадей. Стеклянный фасад здания открывает свободный вид на несущие стальные конструкции. Фасад имеет две поверхности остекления, между которыми существует буфер шириной 1,40 м, что обеспечивает температурный режим здания.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Городских ворот 
 Страница Городских ворот на International Database and Gallery of Structures 
 360°-панорама Городских ворот 
 Информация о Городских воротах на официальном сайте Дюссельдорфа
 Галерея фотографий строительства Городских ворот 

Здания и сооружения Дюссельдорфа
Высотные здания Северного Рейна-Вестфалии